Эдиша () или Вардашат () — село в административно-территориальном округе города Гадрут Ходжавендского района Азербайджана.

Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, контролировавшей село с начала 1990-ых до 2020 года, располагалось в Гадрутском районе НКР.

В ходе Карабахской войны село перешло под контроль непризнанной НКР. 15 октября 2020 года, в ходе Второй Карабахской войны, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об установлении контроля над селом Эдиша.

Этимология 
Название села могло указываться в документах как Едиша, Едише, Идиша, Идишя, Ворднашат,  Вртнашат.

Этнотопоним. В прошлом веке на Северном Кавказе зафиксировано четыре села с названием Эдиша. Предполагается, что племя Эдиша пришло в Азербайджан с Северного Кавказа в составе кыпчаков в XII-XIII веках. В 19 веке в провинции Карс (Турция) существовало село Эдиша. С этим этнонимом связан и топоним Эдиса на территории Грузии.

География 
Село расположено в предгорьях в юго-восточной части Нагорного Карабаха, в 2-3 км. к западу от райцентра Гадрут и в 75 км. от Ханкенди. Имеет площадь 486,19 га, из которых 365,74 га сельскохозяйственные угодья, 51,16 га лесные угодья. На территории общины 2 источника: «Сорбен» и «Ере джур».

История 
До вхождения с состав Российском империи село было в составе Дизакского магала Карабахского ханства.

Епископ Армянской Апостольской церкви Макар Бархударянц, говоря о селе, отмечает:

— «Жители Ворднашата — переселенцы из города Мил, земли княжеские и мало пригодные... Церковь Св. Рипсиме. Дымов — 50, жителей — 385».

В советский период село входило в состав Гадрутского района НКАО. После первой Карабахской войны село находилось в составе Гадрутского района непризнанной НКР. Село перешло под контроль Азербайджана во время второй Карабахской войны 2020 года.

Памятники истории и культуры 

В селе расположена церковь Св. Рипсиме (арм. Սուրբ Հռիփսիմե) 1898 года и кладбище 19 века.

На декоративно оформленном тимпане сохранилась дата (1896 год), которая, во всей вероятности, является годом реконструкции, а не строительства, так как на сохранившихся на южной стене солнечных часах присутствует дата 1695 год. Встроенный в южную стену камень носит надпись «Таково название церкви». У порога церкви установлено надгробие с изображением простого креста.

К северу от церкви сохранилось старое кладбище с целыми надгробиями. В советский период церковь использовалась в хозяйственных целях. В период вооруженных действий она не пострадала.

В 2015 году в селе действовали сельская администрация, дом культуры, медпункт, начальная школа, в которой обучалось 27 учащихся.

Население 
По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало 513 человек (82 хозяйства), практически все (99,5%) — армяне. На 1989 год большинство населения составляли армяне. В селе проживало 166 жителей в 2005 году, 51 хозяйство и 162 жителя в 2015 году.

Известные уроженцы, жители 

 Эрван Шамирович Айрапетьянц (17 февраля 1906, Эдиша — 29 марта 1975, Ленинград) — советский физиолог, специалист в области высшей нервной деятельности, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.

 Акопян Аршак Айрапетович (1886, Эдиша — 1960, Ереван) —  доктор медицинских наук (1936), профессор (1939) заслуженный деятель науки Армянской ССР, автор 200 научных работ.

См. также 

 Гадрут
 Тагасер
 Шагах

Примечания

Ссылки 

 World Gazetteer — World-Gazetteer.com
 Population of Nagorno-Karabakh Republic (2005) 
 Церковь Сурб Рипсиме в Вардашате — Monument watch

Населённые пункты Ходжавендского района